Тирнан () — ирландская фамилия.

Известные носители:
 Тирнан, Грег (род. 1965) — канадско-ирландский мультипликатор.
 Тирнан, Кейт (род. 1961) — псевдоним американской писательницы Габриэль Шарбонне.
 Тирнан, Фергус (род. 1982) — шотландский футболист.
 Тирнан, Эндрю (род. 1965) — английский актёр.